Reindlstraße steht für:
Reindlstraße (Linz)
Reindlstraße (München)